Feichta ist der Name folgender Orte:

 Feichta (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Feichta (Gemeinde Höhnhart), Katastralgemeinde von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich